

Musica 
 Bordone – negli strumenti a fiato (ad esempio la cornamusa) o a corda (ad esempio la quinta e sesta corda della chitarra), meccanismo che permette l'emissione di suoni gravi continui di accompagnamento.
 Bordone – registro organistico.
 Bordone – la più pesante delle campane che appartengono ad uno strumento musicale, in particolare una campana o un carillon, e produce il suo tono più basso.

Persone
 Benedetto Bordone – miniatore, cartografo e geografo italiano.
Matteo Bordone – giornalista e conduttore radiofonico italiano.
Paris Bordone – pittore italiano, precisamente veneto.
Renato Bordone – storico italiano.
Salvatore Pagliaro Bordone – storico e saggista italiano.

Altro 
 Bordone – bastone con manico ricurvo utilizzato dai pellegrini.
 Bordone del pellegrino – figura araldica.